Nafta eller NAFTA kan henvise til flere artikler, herunder:

 Nafta – et mellemprodukt i olieraffinering
 North American Free Trade Agreement – handelsaftale med akronymet NAFTA
 Nafta (Tunesien) – en by i Tunesien

Se også 
 Naftalin – et mølmiddel
 Naftali – den syvende af patriarken Jakobs tolv sønner